Kiiskijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiiskijärvi (sjö i Kajanaland), 
 Kiiskijärvi (sjö, lat 60,57, long 27,83), 

Robotskapade Finlandförgreningar